La  de volley-ball féminin de la  des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes  se déroule du 16 juillet au  à Carthagène des Indes en Colombie.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Annerys Vargas 
 Meilleure marqueuse : Aurea Cruz 
 Meilleure attaquante : Eva Cruz 
 Meilleure serveuse : Annerys Vargas 
 Meilleure contreuse : Annerys Vargas 
 Meilleure passeuse : Juana Gonzalez 
 Meilleure libéro : Rosa Caso 
 Meilleure défenseure : Sara Montoya 
 Meilleure réceptionneuse : Aurea Cruz

Liens internes 
 Volley-ball masculin aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 2006

Liens externes 

2006
Jeux d'Amérique Centrale et des Caraïbes
Événement sportif international en Colombie
Sport en Colombie en 2006
Événement sportif à Carthagène des Indes